Anja Tepeš (ur. 27 lutego 1991 w Lublanie) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka SD Dolomiti.

Jej ojcem jest Miran Tepeš, a bratem Jurij Tepeš.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 16 stycznia 2005 w Planicy podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 81 m i 86 m na skoczni normalnej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 41. miejsce, po skoku na 74 m.

24 listopada 2012 podczas pierwszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich 2012/2013 kobiet w Lillehammer Anja Tepes na skoczni HS100, po skokach na odległości 90,5 m. i 87,5 m zdobyła pierwsze punkty w PŚ, zajmując 25. miejsce.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Lillehammer – 9 września 2012 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Lublanie